30-й Чемпионат Европы по настольному теннису проходил с 8 по 16 октября 2011 года в Ergo Arena, расположенной на границе городов Сопот и Гданьск (Польша).

Медалисты

Мужчины

Женщины

Ссылки 

2011